Cyrus William Beales – politico statunitense
 Derek Beales – storico britannico
 Edmond Beales – attivista statunitense
 Ian Beales – biatleta canadese
 Peter Beales – botanico britannico

Pagine correlate 
 Beals